Skin and Bones peut désigner :
 Skin and Bones, un album de musique du groupe américain Foo Fighters ;
 Skin and Bones, un titre de l'album de musique éponyme du groupe américain Foo Fighters ;
 Skin and Bones, une nouvelle de Franklin W. Dixon.